Lieven Bauwens (ondernemer), Zuid-Nederlands ondernemer en industrieel spion
 Lieven Bauwens (politicus), Belgisch politicus